Der Lichtmastanhänger (kurz: FwA-Lima bzw. beim THW: Anh LiMa) ist ein Einsatzmittel von Feuerwehren und der Fachgruppe Beleuchtung (Typ A) des THW. In manchen Orten hat auch die Feuerwehr ebenfalls einen solches Gerät in Form eines kleinen Transporters oder eines Anhängers beschafft. Er ermöglicht das schnelle Ausleuchten von Einsatzstellen und die Stromversorgung von anderen Einsatzkräften.

Der Lichtmastanhänger verfügt über einen 20 kVA-Stromerzeuger und sechs Halogen- oder Metalldampfscheinwerfer von jeweils mindestens 1000 Watt Leistung. Diese sind an einem 10 Meter langen Lichtmast befestigt, der sogar bei Stürmen unterhalb der Windstärke 12 betrieben werden kann. Im Vergleich zum Großbeleuchtungsgerät der FGr Beleuchtung Typ B ist der Lichtmastanhänger zwar schneller betriebsbereit, hat jedoch eine geringere Leistung.

Beleuchtung
THW-Fahrzeug
Feuerwehrfahrzeuge